Esta é uma lista que contém as 70 emissoras próprias e afiliadas que transmitem a programação da Massa FM. Além disso, a lista contém ainda as antigas afiliadas da rede e suas respectivas afiliações atuais.

Emissoras próprias

Emissoras afiliadas

Bahia

Espírito Santo

Maranhão

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Paraná

Rio Grande do Sul

Rondônia

Santa Catarina

São Paulo

Antigas afiliadas

Ligações externas 
 Página de afiliadas da Massa FM 
 ANATEL – Sistema de Controle de Radiodifusão 
 ANATEL – Spectrum-E: Canais de radiodifusão 

 
Massa FM